Новоярковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Каменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новоярки.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1221 человек, в том числе 574 мужчины и 647 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Новоярки.

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края